Dettenhofen bezeichnet:

 Dettenhofen (Berg im Gau), Ortsteil der Gemeinde Berg im Gau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Dettenhofen (Dießen am Ammersee), Ortsteil des Marktes Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Dettenhofen (Lupburg), Ortsteil des Marktes Lupburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Dettenhofen (Pielenhofen), Ortsteil der Gemeinde Pielenhofen, Landkreis Regensburg, Bayern